Гобеджишвили — грузинская фамилия. Известные носители:
 Гобеджишвили, Гурам Серафимович (род. 1934) — советский борец вольного стиля;
 Гобеджишвили, Давид Николаевич (род. 1963) — советский борец вольного стиля, олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР.